

Сушево — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сушево — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства